Reus bezeichnet:
 Reus, spanische Stadt in Katalonien
 Reus (Computerspiel), Computerspiel

Reus ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Reus (1882–1960), deutscher Jurist und Politiker
 Florian Reus (* 1984), deutscher Ultraläufer
 Johann Baptist Reus (1868–1947), deutscher Jesuit, Missionar und Mystiker
 Julian Reus (* 1988), deutscher Leichtathlet
 Kai Reus (* 1985), niederländischer Radrennfahrer
 Marco Reus (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Timo Reus (* 1974), deutscher Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Reuss
 Rois
 Royce